Amir Khan puede referirse a:

Amir Khan, boxeador británico;
Amir Khan, cantante indio;
Amir Khan, militar indio.